Anton Haiden ist der Name folgender Personen:

* Anton Haiden (Ingenieur) (1886–1966), österreichischer Ingenieur
 Anton Haiden (Fußballspieler) (* 1967), österreichischer Fußballspieler